La NCAA Division I 2002 si è svolta dal 5 al 21 dicembre 2002: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la seconda volta alla University of Southern California.

Squadre partecipanti

Torneo

Santa Barbara Regional

Gainesville Regional

Lincoln Regional

Stanford Regional

Final Four – New Orleans Arena, New Orleans

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2002
NCAA Division I (pallavolo femminile)